Александр Иванович Потапов (род. 1927) — советский  организатор производства и доктор технических наук. Организатор и первый директор Михайловского горно-обогатительного комбината (1967—1988). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Почётный гражданин города Железногорска (2005).

Биография 
Родился  3 марта 1927 года в городе Баймак Башкирской АССР.

В 1942 году окончил Баймакский горно-металлургический техникум. С ноября 1943 года, А. И. Потапов был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии и  добровольно отправился в действующую армию и после окончания школы подготовки снайперов был участником Великой Отечественной войны, освобождал города — Ковель, Владимир-Волынский и Ченстохов в Польше.

С 1953 года жил в городе Кривой Рог, Днепропетровской области Украинской ССР. С 1953 по 1967 годы, в течение четырнадцати лет работал — старшим инженером, начальником смены, техническим руководителем горного карьера, директором  дробильной фабрики и руководителем рудника на Южном горно-обогатительном комбинате. За трудовую деятельность на этом предприятии А. И. Потапов был награждён Орденом Ленина и Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1967 был направлен в город Железногорск Курской области, для организации  строительства и последующего руководства Михайловского горно-обогатительного комбината, с 1967 по 1988 годы, в течение двадцати одного года А. И. Потапов являлся первым бессменным директором этого градообразующего комбината. Под руководством А. И. Потапова были введены в строй дробильная и обогатительная фабрики, фабрика окомкования, был создан завод по ремонту горного оборудования, происходило оснащение производства современным технологическим оборудованием по последнему слову науки и техники. Под руководством А. И. Потапова строились многочисленные социальные и культурные объекты, создавался жилой фонд и дошкольные учреждения города Железногорска. Благодаря А. И. Потапову, было внесено изменение в генеральный план города Железногорск и вместо проекта на тридцать  тысяч человек, им лично было внесено изменение и численность населения увеличили до двухсот пятидесяти тысяч человек.

В 1981 году «за создание и внедрение гаммы обжиговых машин для производства в широких промышленных масштабах окатышей из тонкоизмельчённых железорудных концентратов» А. И. Потапов был удостоен Государственная премия СССР в области науки и техники.

В 2005 году «за большие заслуги в развитии города Железногорска» А. И. Потапов был удостоен почётного звания — Почётный гражданин города Железногорска.

Награды 

 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны II степени 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов

Премии 
 Государственная премия СССР (1981)

Звание 
 Почётный гражданин города Железногорска (2005)

Примечания

Литература 
 Железногорье / Г. Н. Александров. – Орел: Труд, 2000. – С. 159-167. 
 Горняцкая слава России : к 60-летию Михайловского ГОКа и города Железногорска / Москва: Пента, 2017 г. — 200 с. 
 Курская руда : (строительство МГОКа и Железногорска) / А. И. Дремин, П. Н. Исаков, В. Ф. Тяпкин. - Белгород : РИО Упринформпечать, 1991 г. — 142 с. 
 ''Большая Курская энциклопедия : БКЭ / [гл. ред. Ю. А. Бугров]. - Курск : Курское обл. краеведческое о-во [и др.], Т. 1, Кн. 2: Персоналии. кн. 2. - 2008 г. — 276 с. — ISBN 5-748-0903-1

Почётные граждане Железногорска (Курская область)
Персоналии:Южный горно-обогатительный комбинат